

События 
 29 ноября — Антиохия уничтожается сильным землетрясением.
 Консул Флавий Стратегий Апион.
 Осада Озимо (Auximum). После семи месяцев осады Велизарий захватывает этот укреплённый город.
 Конец года — Византийцы Велизария осадили Равенну.
 Теодеберт вторгается в Италию. Франкский король принимает личное участие в походе во главе стотысячного войска.
 539—540 гг. — Византия устраивает облаву на остатки вандалов, которые укрылись у мавров.
 Витигес разрушает Медиолан.
 Прокопий Кесарийский в своей «Истории готской войны», утверждает, что в этом году галло-римские города отправляют свои воинские контингенты в армию франков под своими древними знамёнами и вооружёнными как римляне.
 Подавление антивизантийского восстания берберов.
 539—571 — 29-й император Японии Киммэй.

Родились 
 Маврикий (византийский император)

Скончались

См. также